Афанасьев, Борис:
 Афанасьев, Борис Васильевич (1933—1996) — российский валторнист.
 Афанасьев, Борис Владимирович (1947—2020) — советский и российский врач, детский онколог и трансплантолог.
 Афанасьев, Борис Иванович (1913—1983) — советский футболист и хоккеист.
 Афанасьев, Борис Игнатьевич (1920—1992) — советский дирижер.
 Афанасьев, Борис Мануилович (1902—1981) — деятель советских спецслужб.
 Афанасьев, Борис Михайлович (1920—1976) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.